Forbidden Fruit (1915), een film onder regie van Ivan Abramson
Forbidden Fruit (1921), een film onder regie van Cecil B. DeMille
Forbidden Fruit (2000), een film onder regie van Sue Maluwa-Bruce
Kielletty hedelmä (2009), een film onder regie van Dome Karukoski (Engelse titel Forbidden Fruit)
Forbidden Fruit (nummer), een muzieknummer van J. Cole's album Born Sinner